Jean-Jacques Bourcart (1801-1855), industriel français ;
 Jacques Bourcart (1891-1965), géologue et océanographe français ;
 Jean-Christian Bourcart (1960-), photographe français.